O Taça de Associação de São Vicente (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Tasa di Assosiason di San Visenti) é o torneio de futebol ficando atrás apenas do São Vicente na Cabo Verde. O torneio é disputado em fase síngulo.  Nela, participam clubes em dois divisões.  O venceador recente esse Académica do Sal o venceu o 7a título to torneio.  Até 2007, o nome foi Torneio de Abertura do São Vicente.

História 
O torneio começou a ser disputado em 1999 e permanece semelhante até os dias atuais.

Clubes de 2019
 Académica 
 Batuque 
 Castilho 
 Derby 
 Falcões do Norte 
 Sporting Farense de Fonte Filipe 
 Mindelense 
 Salamansa

Venceadores (Primeira Divisão desde 2008)

Performance por clube

Venceadores de Segunda Divisão

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular de São Vicente
Taça de São Vicente
Super Taça de São Vicente

Notas

Referěncias

Ligaçåo externo
Associação Regional de Futebol de São Vicente, incluido-se de Taça de Associação de São Vicente

Desporto da Ilha de São Vicente
Futebol de Cabo Verde